Francesco Muzzioli (n. 1949) – critico letterario e docente universitario italiano
 Giovanni Muzzioli (1854-1894) – pittore italiano
 Giuseppe Muzzioli (1904-1941) – calciatore italiano
 Simona Muzzioli (n. 1973) – ex ciclista su strada italiana